

Codici 
 DTR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Decatur Island (Washington) (Stati Uniti)

Altro 
 DTR – targa automobilistica del distretto di Trzebnica (Polonia)
 D.T.R. – Direzione Treni Regionale di Trenitalia e delle Regioni italiane.